El término The Silver Lining puede hacer referencia a:

 The Silver Lining, película de 1915 protagonizada por Gayne Whitman; 
 The Silver Lining, película de 1921 protagonizada por Julia Swayne Gordon; 
 The Silver Lining, película de 1932 protagonizada por Maureen O'Sullivan; 
 The Silver Lining, álbum de Soul Asylum; o
 The Silver Linings Playbook,  novela del escritor Matthew Quick.